Липпер, Люсьен (1913—1944) — бельгийский оберштурмбаннфюрер СС
Липпер, Элинор (1912—2008) — швейцарская коммунистка германско-нидерландского происхождения, которая провела 11 лет в заключении в СССР и затем написала об этом воспоминания.